Eustiromastix är ett släkte av spindlar. Eustiromastix ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Eustiromastix